Fly with Me si può riferire a:
 Fly with Me, singolo dei Jonas Brothers del 2009
 Fly with Me, singolo di Artsvik del 2017